Фредерик Браун (): Браун, Фредерик (писатель) (1906—1972) — американский писатель-фантаст.
 Браун, Фредерик (художник) (1851–1941) — британский художник и преподаватель.